Капеллани () — французская фамилия.

 Капеллани, Альбер (1874—1931) — французский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, оператор, актёр.
 Капеллани, Поль (1877—1960) — французский актёр, брат Альбера Капеллани.